Pierre Hodé
René Hodé